Businesspark Noorderpoort is een bedrijventerrein in de plaats Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. Het businesspark ligt ten noordwesten van de wijk De Veegtes, ten noorden van het stadscentrum. Soms wordt het bedrijventerrein gezien als onderdeel van deze wijk.

Aan de westzijde van het terrein bevinden zich voornamelijk kantoren; aan de oostzijde kleinschalige industrie. Het terrein is aangesloten bij Ondernemend Venlo, waarbij nagenoeg alle bedrijventerreinen in de gemeente Venlo zijn aangesloten. Op het terrein is onder andere het regiokantoor van de Rabobank gevestigd. Aan de rand van het terrein, bij de oprit Velden van de snelweg, staat een hotel van Van der Valk.

Het gebied wordt omsloten door de Rijksweg A67 aan de noordoostzijde, de Schandeloselaan ten zuidoosten, de Hakkesstraat in het zuiden en de Nijmeegseweg ten westen. Noorderpoort is ook een straatnaam binnen het gebied.

Het bedrijventerrein is in de jaren 90 ontwikkeld op initiatief van een particulier bedrijf.

Externe links 
 Noorderpoort op venlo.nl
 Overzicht bedrijven die op Noorderpoort zijn gevestigd

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo